Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Asturië. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 33000.

Zie ook 
 Comarca's van Asturië

 
Asturie